, un agent libre de la National Football League (NFL) ;
 Dong Jue, un membre de la cour et général de Shu Han au cours de la période des Trois Royaumes de Chine ;
 .

Jue est un nom commu qui peut désigner : 
 jue, une loge lunaire de l'astronomie chinoise ;
 jue (爵), un récipent rituel chinois à vin et à trois pieds, il est généralement réalisé en bronze.